Die Liste der Hochhäuser in der Île-de-France führt alle Hochhäuser in der Region Île-de-France auf, die eine Höhe von 100 Metern erreichen. Bei der Region Île-de-France handelt es sich um die Hauptstadtregion Paris, die bis weit in die Vororte hinein stark verstädtert ist und im Jahr 2022 12.395.148 Einwohner zählt. Da das administrative Stadtgebiet von Paris seit 1860 nicht erweitert wurde, die Siedlungsfläche und Bevölkerung aber stetig weiter wuchs, fand das Wachstum in der Vorstadt statt, die bis heute aus eigenständigen aber baulich zusammengewachsenen städtischen Kommunen besteht. So befindet sich auch die Bürostadt La Défense, die Europas größte Bürostadt und das größte Dienstleistungszentrum Frankreichs darstellt, administrativ betrachtet auf dem Gebiet der Vorstadt. In La Défense steht der Großteil der Hochhäuser der Region Paris. Weitere Hochhausansammlungen in der Region Paris sind Italie 13 und Front-de-Seine.

Liste bestehender Hochhäuser

Liste im Bau befindlicher Hochhäuser

Weitere Hochhäuser unter 100 Meter (Liste unvollständig)

Siehe auch 
 Liste der Hochhäuser in Paris
 Liste der Hochhäuser in La Défense
 Liste der Hochhäuser in Europa

Weblinks 
 http://www.emporis.de/state/iledefrance-france
 http://www.defense-92.fr/categorie/batiments

Einzelnachweise 

Ile-de-France
!